Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2019/2020 – dwunasta edycja Alpen Cup kobiet. Rozpoczęła się 4 sierpnia 2019 roku w niemieckim Klingenthal, a zakończyła się 22 grudnia 2019 roku w austriackim Seefeld ze względu na odwołanie zaplanowanych na styczeń i marzec 2020 zawodów w Schonach i Eisenerz.

Klasyfikację generalną w poprzednim sezonie wygrała Austriaczka Lisa Hirner.

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja Alpen-Cup-Tournee

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 
 
 

Alpen Cup w skokach narciarskich
Sezon 2019/2020 w skokach narciarskich